Love Is All Around  – singolo di Sonny Curtis sigla d'apertura del The Mary Tyler Moore Show
Love Is All Around  – singolo dei Troggs, di cui i Wet Wet Wet hanno fatto una cover
Love Is All Around  – singolo di Agnes Carlsson
Love Is All Around  – singolo di Zucchero Fornaciari
Love Is All Around  – album di Eric Burdon and War
Love Is All Around  – singolo di DJ BoBo